Kristineberg désigne plusieurs lieux de Suède :

 Kristineberg, une localité de la commune de Lycksele,
 Kristineberg, une localité de la commune de Malmö.